

Cinema 
 Me, Myself and I – film del 1992 diretto da Pablo Ferro
 Elton John: Me, Myself & I – film documentario del 2007 diretto da James Strong

Musica 
 Me Myself and I – singolo dei De La Soul del 1989
 Me, Myself & I – singolo di Vitamin C del 1999
 Me, Myself and I – singolo di Beyoncé del 2003
 Me, Myself & I – album di Fat Joe del 2006
 Me, Myself and (I) – singolo di Darren Hayes del 2007
 Me, Myself & I – singolo di G-Eazy e Bebe Rexha del 2015
 Me, Myself & I – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2022

Teatro 
 Me Myself and I – opera teatrale di Edward Albee  del 2008

Televisione 
 Me, Myself & I – serie televisiva statunitense del 2018